Christiansborgs brand kan syfta på:

 Christiansborgs brand 1794 
 Christiansborgs brand 1884